Liste officielle, en date du , des  françaises désignées par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans.

Articles connexes 
 Commune touristique
 Station touristique
 Tourisme en France

Notes et références 

+
Touristiques